C'è tutto un mondo intorno – brano musicale dei Matia Bazar del 1979
C'è tutto un mondo intorno/Per amare cosa vuoi – singolo dei Matia Bazar del 1979
C'è tutto un mondo intorno – EP dei Matia Bazar del 1979
C'è tutto un mondo intorno – album-raccolta dei Matia Bazar del 1980